F11 steht für:
 Curtiss F11C, ein Jagdflugzeug
 BMW F11, ein PKW-Modell
 F11 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 F11, die Stufe 11 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 Funktionstaste 11, auf der Computertastatur 
 Fährlinie F11 in Berlin
 Grumman F11F, ein Jagdflugzeug

Siehe auch:
 FXI
 11F

F11